Brown Eyed Girl est une proposition anglaise signifiant « Fille aux yeux marron ». Elle peut faire référence à :

Musique

Chanson 
 Brown Eyed Girl est une chanson de Van Morrison sortie en 1967.

Film 
 Brown Eyed Girl est un film réalisé par Jackson Douglas en 2001.

Groupe 
 Brown Eyed Girls, girl group sud-coréen, formé par NegaNetwork.